«One Dance» — песня канадского певца-рэпера Дрейка, вышедшая 5 апреля 2016 года в качестве 2-го сингла с пятого студийного альбома Views при участии нигерийца Wizkid и британской певицы Kyla. Песню написали Aubrey Graham, Paul Jefferies, Aman Tekleab, Noah Shebib, Logan Sama, Ayodeji Ibrahim Balogun, Themba Sekowe, Osabuohien Osaretin, Kyla Smith, Errol Reid Luke, «Fluke» Reid.
Сингл сразу достиг первых мест в британском хит-параде UK Singles Chart, а также в чартах США (Billboard Hot 100), Австралии и Ирландии.

История 
Песня получила положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: Pitchfork Media, NME.

Коммерческий успех

Великобритания 
В Великобритании сингл «One Dance» 8 апреля 2016 года дебютировал на позиции № 21 в хит-параде UK Singles Chart. Через неделю он возглавил хит-парад, став первым для Дрейка чарттоппером в качестве основного исполнителя, так как ранее он был участником записи таких синглов № 1 как «What’s My Name?» (Рианна, январь 2011). Также, это первый британский хит № 1 для британской певицы Kyla. Сингл оставался 15 недель на вершине чарта, поделив это достижение с Wet Wet Wet's «Love Is All Around» и уступая только абсолютному рекордсмену песне «(Everything I Do) I Do It for You» канадского рок-певца Bryan Adams. Стал бестселлером года с тиражом 1,95 млн комбинированных единиц, включая 530,000 цифровых копий и 142 млн стримов. К сентябрю 2017 года было продано 554,000 копий продаж, 179 млн стримов, что в сумме дало 2,345,000 комбинированных единиц.

США 
21 мая сингл достиг позиции № 1 в Billboard Hot 100. Одновременно сразу 20 синглов (включая 18 с нового альбома и 16 дебютов) вошли в песенный хит-парад Billboard Hot 100. В том числе, 11 попали в top-50. 16 дебютов — рекорд для одного исполнителя за одну неделю (у прошлого рекордсмена Бибера было 13 одновременных дебютов 5 декабря 2015 года). У Дрейка теперь стало 123 хита в Hot 100, больше чем у Элвиса Пресли (108), но меньше чем у лидера по этому показателю — музколлектива телесериала Glee (207 кавер-версий различных хитов) и рэпера Lil Wayne (130). Но если Glee и Элвис лидеры-исполнители на всех своих 207 и 108 хитах, то у рэперов всё иначе. Лил Уэйн лидер только на 46 из его всех хитов, попавших Hot 100 (35 % от всех 130), а Дрейк основной исполнитель на 78 хитах (63 %).
К июню 2016 года число просмотров видеоклипа с лирикой на YouTube превысило 80 млн.

К декабрю 2016 года «One Dance» был продан числом в 2 млн копий в США, став пятым бестселлером года, позади Lukas Graham's «7 Years», Flo Rida's «My House», The Chainsmokers' «Closer» и Justin Timberlake’s «Can’t Stop the Feeling!».

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

См. также 
 Список хитов № 1 в чарте Streaming Songs 2016 года (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 

Песни 2016 года
Синглы Cash Money Records
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Canadian Hot 100
Песни Дрейка
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Синглы, возглавлявшие хит-парад Single Top 100
Песни, написанные Дрейком
Песни о танце